Il doppio  dello  Swiss Indoors Basel 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Nenad Zimonjić e Daniel Nestor erano i detentori del titolo ma Zimonjic ha deciso di partecipare al torneo di Valencia. Nestor ha fatto coppia col connazionale Vasek Pospisil ma sono stati sconfitti al primo turno.

Treat Huey e Dominic Inglot hanno sconfitto Julian Knowle e Oliver Marach per 6-3, 3-6, [10-4].

Teste di serie

  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (primo turno)

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (semifinale)
  Maks Mirny /  Horia Tecău (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni
 

ATP World Tour 2013
Swiss Indoors Open 2013